Numismàtica: Canet era el nom popular de l'antiga moneda de cinc cèntims de pesseta.
 Toponímia: Canet significa lloc de canyes
 Canet d'Adri, municipi del Gironès.
 Canet d'en Berenguer, municipi del Camp de Morvedre.
 Canet de Fals, veïnat de Fonollosa.
 Canet de la Tallada, veïnat de la Tallada d'Empordà.
 Canet de Mar, municipi del Maresme.
 Canet de Rosselló, municipi del Rosselló.
 Canet lo Roig, municipi del Baix Maestrat.
 Canet (Aude), municipi del departament de l'Aude.
 Canet (Erau), municipi del departament d'Erau.
 el Rec de Canet, veïnat del Port de la Selva.
 Canet (Lleida), partida de l'Horta de Lleida, a Lleida.

 Onomàstica:
 Canet (llinatge)''

 Vescomtat de Canet